

Persone
 Alberto Cacace (1996) – cestista italiano
 Ezequiel Cacace (1984) – calciatore argentino
 Flavia Cacace (1980) – ballerina italiana
 Giovanni Camillo Cacace (...-1656) – giurista italiano
 Joel Cacace, conosciuto anche come Joe Waverly (1941) – criminale statunitense
 Liberato Cacace (2000) – calciatore neozelandese di origini italiane
 Tito Cacace (1800-1892) – politico italiano
 Vincenza Cacace (1979) – showgirl e conduttrice televisiva italiana

Altro
 Francesca Cacace – personaggio della sit-com statunitense La tata